Baby blues – potoczna nazwa przygnębienia poporodowego
 Baby blues – singel Kasi Kowalskiej
 Bejbi blues – polski film z 2012 roku